W Leporis (abrégé en W Lep) est une étoile variable semi-régulière à longue période, située à  dans la constellation du Lièvre. Elle a été découverte par l'astronome allemand Eduard Schönfeld en 1886 et est apparue la même année dans le catalogue astronomique d'étoiles Bonner Durchmusterung.

Variabilité 
W Leporis est une étoile variable semi-régulière à longue période. Sa période de variation est de  avec une magnitude apparente allant de 10.20 à 11.60. Son type de variabilité montre d'ailleurs qu'il s'agit d'une géante rouge.

Références

Liens externes 

 

Étoile variable
Étoile variable semi-régulière
Géante rouge